O Difaâ Hassani El Jadidi é um clube de futebol com sede em El Jadida, Marrocos. A equipe compete no Campeonato Marroquino de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1956.

Estatística

Rebaixado no grupo B em 1986-87.

Treinadores

 Jules Accorsi (1989–91), (1995–96)
 Jean-Christian Lang (2006–08)
 François Bracci (2008)
 Denis Lavagne (July 1, 2008 – June 30, 2009)
 Jaouad Milani (March 12, 2011 – Jan 2, 2013)
 Hassan Moumen (Jan 4, 2013 – April 28, 2013)
 Abdelhak Benchikha (July 8, 2013 – May 29, 2014)
 Hassan Shehata (June 4, 2014–14)
 Tarek Mostafa (2014–15)
 Abderrahim Taleb (2016–??)

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol do Marrocos
Clubes de futebol fundados em 1956